Sânhuzen kan in het Fries verwijzen naar plaatsen met de naam Zevenhuizen of Zandhuizen verwijzen.

In de provincie Friesland zelf:
 Zevenhuizen (Noardeast-Fryslân)
 Zevenhuizen (Tietjerksteradeel)
 Zandhuizen (Friesland)